Grupp B i Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 spelades mellan den 17 och 25 juli 2017. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen (Tyskland och Sverige) avancerade till slutspelet.

Tabell

Matcher

Italien mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=ITA-RUS
|nr       = 3
|bild     = ITA-RUS (women) 2017-07-17.svg
|datum    = 17 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Ilaria Mauro 
|mål2     =  Jelena Danilova Jelena Morozova
|arena    = Sparta Stadion Het Kasteel
|spelplats= Rotterdam
|publik   = 669
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Jelena Morozova
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=GER-SWE
|nr       = 2
|bild     = GER-SWE-17-07-2017-svg.svg
|datum    = 17 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Rat Verlegh Stadion
|spelplats= Breda
|publik   = 9276
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Dzsenifer Marozsán
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=SWE-RUS
|nr       = 11
|bild     = SWE-RUS (women) 2017-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lotta Schelin Stina Blackstenius 
|mål2     = 
|arena    = De Adelaarshorst
|spelplats= Deventer
|publik   = 5764
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lotta Schelin
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Italien

{{Resultat med trupp|id=GER-ITA
|nr       = 12
|bild     = GER-ITA (women) 2017-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Josephine Henning Babett Peter 
|mål2     =  Ilaria Mauro
|arena    = Koning Willem II Stadion
|spelplats= Tilburg
|publik   = 7108
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Linda Dallmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=RUS-GER
|nr       = 19
|bild     = RUS-GER (women) 2017-07-25.svg
|datum    = 25 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Babett Peter Dzsenifer Marozsán
|arena    = Stadion Galgenwaard
|spelplats= Utrecht
|publik   = 6458
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Babett Peter
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Italien

{{Resultat med trupp|id=SWE-ITA
|nr       = 20
|bild     = SWE-ITA (women) 2017-07-25.svg
|datum    = 25 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Lotta Schelin Stina Blackstenius  
|mål2     =  Daniela Sabatino Cristiana Girelli
|arena    = De Vijverberg
|spelplats= Doetinchem
|publik   = 5203
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Daniela Stracchi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp A
Sport i Breda
Sport i Deventer
Sport i Doetinchem
Sport i Rotterdam
Sport i Tilburg
Sport i Utrecht